«Га́мильтон Акаде́микал» () — шотландский футбольный клуб из города Гамильтон. Выступает в шотландском Чемпионшипе. Домашние матчи проводит на стадионе «Нью Дуглас Парк», вмещающем 5510 зрителей.

Текущий состав

Достижения

Национальные 
 Победители Первого дивизиона
 Чемпион (4): 1903/04, 1985/86, 1987/88, 2007/08

 Второй дивизион Шотландии:
 Чемпион: 1903/04

 Третий дивизион Шотландии:
 Чемпион: 2000/01

 Кубок Шотландии
 Финалист (2): 1910/11, 1934/35

 Шотландский кубок вызова
 Победитель (2): 1991/92, 1992/93
 Финалист (2): 2005/06, 2011/12

Известные игроки 

  Джордж Уолл
  Ричард Хастингс
  Джеймс Кинг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Шотландии